

Astronomia 
 New Haven – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 New Haven – città della contea di New Haven, Connecticut
 New Haven – villaggio della Contea di Gallatin, Illinois
 New Haven – città della Contea di Allen, Indiana
 New Haven – città della Contea di Nelson, Kentucky
 New Haven – township della Contea di Gratiot, Michigan
 New Haven – villaggio della Contea di Macomb, Michigan
 New Haven – township della Contea di Shiawassee, Michigan
 New Haven – città della Contea di Franklin, Missouri
 New Haven – città della Contea di Oswego, New York
 New Haven – città della Contea di Addison, Vermont
 New Haven – città della Contea di Mason, Virginia Occidentale
 New Haven – città della Contea di Adams, Wisconsin
 New Haven – città della Contea di Dunn, Wisconsin